Le  championnat d'Europe masculin de volley-ball s'est déroulé du 25 septembre au  à Helsinki (Finlande).

Équipes présentes

Composition des poules

Phase préliminaire

Poule A - Helsinki

Résultats

Classement 

|}

Poule B - Tampere

Résultats

Classement 

|}

Phase finale

Places 1 à 4 - Helsinki

Résultats

Places 5 à 8 - Oulu

Résultats

Places 9 à 12 - Turku

Résultats

Palmarès 

1977
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 1977
Europe masculin
Sport en Finlande en 1977